Орео́л ( від  — «золотий») — термін, що має кілька значень:
 Ореол — те саме, що й німб, променисте коло, сяйво навкруг голови бога, святого на іконах, культових картинах, скульптурах і т. ін..
 Ореол — атмосфера слави, успіху, пошани і т. ін. навколо кого-небудь.
 Ореол — яскраве біле сяйво навколо сонця, місяця, яскравих зірок.
 Ореол — фотографічний дефект.
 Ореол розсіювання– зони підвищених (рідше — знижених) вмістів хімічних елементів у природних утвореннях, генетично пов'язані з родовищами корисних копалин.
 Плеохроїчний ореол — концентричні зони різних відтінків коричневого кольору, які спостерігаються в деяких мінералах.
 «Ореол» — тип радянських науково-дослідницьких космічних апаратів.

Див. також 
 Ареола